Hasle henviser til flere artikler:
 Hasle (Bornholm) – en købstad og et ejerlav i Hasle Sogn, Bornholms Regionskommune
 Hasle (Aarhus) – et kvarter og et ejerlav i Hasle Sogn – Aarhus Kommune – multi 1
 Hasle (Norge) – en landsby eller bydel i Sarpsborg kommune i Norge
 Hasle (Oslo) - et kvarter i Oslo
 Hasle Station - en T-banestation i Oslo